Rode (nimfa), nimfa filla de Posidó i d'Amfitrite o d'Hàlia, segons la versió
 Sint-Genesius-Rode, municipi belga de la província de Brabant Flamenc a la regió de Flandes 
 Biografies:
 Johann Gottfried Rode (Kirchscheidungen, 1797 - Potsdam, 1857), compositor alemany
 Pierre Rode (Bordeus, Aquitània, 1774 - Castell de Bourbon, 1830), violinista i compositor francès.
 Sebastian Rode futbolista alemany